Düringshofen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Alexander von Düringshofen (1714–1776), königlich-preußischer Generalmajor und Chef des Infanterie-Regiments Nr. 24
 Kaspar Wilhelm von Düringshofen († 1743), preußischer Oberst und Regimentschef